Slovo Tigrid může znamenat:
 příjmení – známým nositelem byl Pavel Tigrid, český spisovatel, publicista a politik
 postava Hrabeus Tigrid z Harryho Toppera nepříliš známé parodie na Harryho Pottera  
 zkomolenina názvu řeky Tigris (viz Tigris ve Wikislovníku)